

Калбертсон — місто, штат Монтана
 Калбертсон — селище, штат Небраска